Aguiló ist ein mallorcinisch-katalanischer Familienname

 Àngel Aguiló i Miró (1874–1947), katalanischer Archivar und Bibliothekar
 Joan Aguiló i Pinya (1860–1924), spanischer, katholischer Pfarrer, der auch als Archäologe und Schriftsteller tätig war
 Marià Aguiló i Fuster (1825–1897), mallorcinisch-katalanischer Schriftsteller und Philologe
 Tomàs Aguiló i Cortès (1775–1856), mallorcinischer Dichter
 Tomàs Aguiló i Forteza (1812–1884), mallorcinischer Dichter, Schriftsteller und Journalist

Aguiló heißen folgende geographischen Objekte:
 Aguiló ist ein kleiner Teilort der katalanischen Gemeinde Santa Coloma de Queralt in der Provinz Tarragona